Jakub I Stuart, ang.: James VI and I (1566–1625) – król Szkocji (jako Jakub VI) w latach 1567–1625 i król Anglii w latach 1603–1625.
 Jakub II Stuart, ang.: James II of England (1633–1701) – król Anglii oraz król Szkocji jako Jakub VII w latach 1685–1688.
 Jakub Franciszek Edward Stuart, ang.:  James Francis Edward Stuart (1688–1766) – pretendent do tronu Szkocji i Anglii z ramienia jakobitów jako Jakub III (w Anglii) i VIII (w Szkocji).
 James Archibald Stuart, później: James Stuart-Wortley-Mackenzie (1747–1818) – brytyjski arystokrata i polityk, ojciec 1. baron Wharncliffe
 James Stuart-Wortley-Mackenzie, 1. baron Wharncliffe (1776–1845) – brytyjski arystokrata, polityk, parlamentarzysta i minister
 James Ewell Brown Stuart (1833–1864) – amerykański generał
 James Stuart Blackton (1875–1941) – angielsko-amerykański karykaturzysta, pionier filmu animowanego
 James Stuart (1897–1971) – brytyjski arystokrata, polityk, parlamentarzysta i minister, 1. wicehrabia Stuart of Findhorn
 James Patrick Stuart (ur. 1968) − amerykański aktor.
 James Stuart (ur. 1948) – brytyjski arystokrata, 3. wicehrabia Stuart of Findhorn

Zobacz też